Killer Joe bezeichnet:
 Killer Joe (Jazz-Titel), Jazzkomposition von Benny Golson aus dem Jahr 1960
 Killer Joe (Album), Musikalbum von Jimmy Osmond aus dem Jahr 1972
 Killer Joe (Theaterstück), Theaterstück von Tracy Letts aus dem Jahr 1993
 Killer Joe (Film), US-amerikanischer Film von William Friedkin aus dem Jahr 2011

Killer Joe ist der Spitzname von:
 Frank Piro (1921–1989), US-amerikanischer Tanzlehrer